

Persone 
 Ivan IV di Russia - sovrano russo soprannominato Ivan il Terribile
 Ivan il Terribile - nome dato a una guardia del campo di sterminio di Treblinka

Cinema 
 Ivan il Terribile (Иван Грозный), film del 1944 diretto da Sergej Ėjzenštejn
 Ivan il Terribile, Parte II – La congiura dei boiardi, seconda parte del film di Sergej Ėjzenštejn
 Ivan il Terribile, Parte III, terza parte del film di Sergej Ėjzenštejn

Musica 
 Ivan il terribile - partitura di Prokof'ev per il film omonimo di Ėjzenštejn.
 Ivan il terribile - album del 1982 di Ivan Cattaneo

Televisione 
 Ivan il terribile - episodio del 1989 della prima stagione della serie televisiva Il vigile urbano